Die League of Ireland 1970/71 war die 50. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Waterford FC.

Cork Hibernians gewann zum ersten Mal die Meisterschaft. Die Entscheidung um den Titel fiel erst in einem Entscheidungsspiel gegen das punktgleiche Team der Shamrock Rovers.

Modus 
Die vierzehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit an der Tabellenspitze war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Meisterfinale

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1971
Fußballsaison 1970/71